Сага́л — єврейське прізвище. Інші варіанти прізвища: Сегал, Сігал, Сагалов, Сегалов, Сігалов.

 Сагал Борис Львович (1917–1981) — американський режисер кіно та телебачення.
 Сагал Данило Львович (1909–2002) — радянський актор театру та кіно.
 Сагал Кеті (*1954) — американська акторка, співачка і автор пісень.

Єврейські прізвища